

Luoghi 
 Ryland, in Alabama
 Ryland Corner, in Virginia
 Ryland Heights, in Kentucky

Persone 
 Bob Ryland (nato 1920), tennista statunitense
Sir Charles Smith-Ryland (1927-1989), Lord inglese
 George Washington Ryland (1827-1910), uomo politico statunitense
 George Ryland (1855-1920), uomo politico
 Henry Ryland (1856-1924), pittore inglese
 Herman Witsius Ryland (1760-1838), amministratore inglese del Canada
 Ingrid Ryland (nato 1989), calciatore norvegese
 Jens Fredrik Ryland (nato 1974), chitarrista norvegese
 Jonathan Edwards Ryland (1798-1866), letterato inglese
 Louisa Ryland (1814-1889), filantropa inglese
 Richard Ryland Kelley (nato 1953), cestista statunitense
 William Wynne Ryland (1732-1783), incisore inglese

Personaggi 
 Harris Ryland, personaggio della serie TV Dallas
 Jamie Ryland e James Ryland, personaggi di Apple's Way